Eduarda steht für:

 Eduarda (Vorname), weiblicher Vorname 
 (340) Eduarda, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Eduard
 Eduardo